Il doppio del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leoš Friedl e David Škoch che hanno battuto in finale Massimo Bertolini e Cristian Brandi 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Luis Lobo /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Ben Ellwood /  Aleksandar Kitinov (primo turno)

 Leoš Friedl /  David Škoch (Campioni)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2002